За́ячий о́стров:

 Заячий остров — в Карелии, в Медвежьегорском районе, в Заонежском заливе Онежского озера. Является продолжением Западной Чёлмужской косы.

 Заячий остров — в Санкт-Петербурге, в дельте Невы. Известен тем, что на нём находится Петропавловская крепость.

 Заячий остров — в Хабаровском крае, на территории города Хабаровска, между основным руслом реки Амур и Малышевской протокой, по другую сторону основного русла от Заячьего полуострова.

 Заячий остров — в Хакасии, в Алтайском районе, в группе островов между основным руслом Енисея и Степной протокой.

 Заячий остров — в Челябинской области, в городе Челябинске, на реке Миасс.

 Заячий остров — в Чукотском автономном округе, в Анадырском районе, в нижнем течении реки Великой.